Dautphe (plaats), een plaats in de gemeente Dautphetal in de Duitse deelstaat Hessen
Dautphe (rivier), een zijrivier van de Lahn in de Duitse deelstaat Hessen